Red est un mot présent dans les langues suivantes :
 en anglais, il signifie « rouge » ;
 en espagnol, il signifie « réseau ».

Cinéma 

 , film québécois de Gilles Carle sorti en 1970 ;
 , film indien de  sorti en 2002 ;
 , thriller américain de  et  sorti en 2008 ;
 , adaptation de la minisérie de comics Red éditée par Wildstorm (filiale de DC Comics) :
 , film américain de  sorti en 2010 ;
 Red 2, film américain de  sorti en 2013.
 Red 11, film américain de Robert Rodriguez sorti en 2019.
 One Piece Film : Red, film d'animation japonais de Gorō Taniguchi sorti en 2022.

Littérature 
 , roman de Ted Dekker publié en 2004 ;
 Red, pièce de théâtre de John Logan produite pour la première fois le  ;
 Red, comics de Warren Ellis et Cully Hamner publié en 2003 (adapté en film sous le même titre).

Dessin - Bande Dessinée - Caricature 

Red !, caricaturiste, dessinateur de bande dessinée et dessinateur de presse français;
Red, nom de plume parfois utilisé par Andrea Mutti, dessinateur de bande dessinée italien.

Musique

Artistes 

 , groupe de rock alternatif américain ;
 , orchestre basé à Cleveland (Ohio) ;
 , groupe hollandais actif de 2008 à 2010 ;
 , ancien nom de , groupe de folk rock formé à  (Canada).
Axelle Red, auteure-compositrice-interprète belge.
Miss Red, chanteuse israélienne.

Chanson 

 , album de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Red sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Red, chanson de Taylor Swift présente sur l'album Red sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , EP de Weekend sorti le  ;

 RED, album de  sorti le  ;
 , album de M. Pokora sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Dia Frampton sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , compilation de Kelly Chen sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Nolwenn Korbell sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Transports 

 Red Metropolitana de Movilidad est le réseau de transport en commun de la Région métropolitaine de Santiago, au Chili.

Télécommunications 
 Radio Equipment Directive.
 RED, dit RED by SFR est la marque des forfaits sans engagement du groupe SFR

Autres 

 Red, le personnage principal des jeux vidéo Pokémon Rouge et Bleu et Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille.
 Red, un personnage de la saga Angry Birds.
 Product Red, une marque concédée sous licence au bénéfice du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
 RED Digital Cinema est un constructeur de caméras numériques haute-définition.
 Red Hall est une salle de Slovénie, repère du RK Gorenje Velenje.
 La rivière Red est un cours d'eau de l'Île du Nord, en Nouvelle-Zélande.

RED est également un acronyme qui signifie notamment :
 Rassemblement étudiant de droite, un ancien mouvement étudiant d'extrême droite ;
 Révolution-Égalité-Démocratie, une tendance disparue de l'organisation Jeunesses communistes révolutionnaires et dont le nom est encore en relation avec :
 Red, la revue mensuelle de l'organisation ;
 Revue européenne du droit ;
 , un algorithme de gestion de queue, permettant d'éviter la congestion dans un réseau informatique ;
 Red, une caméra numérique développée par la RED Digital Cinema Camera Company ;
 Reducing Emissions from Deforestation ou Réduction des émissions liées à la déforestation, voir aussi : Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (« réduire les émissions de  provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts »), une initiative internationale visant à lutter contre le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre.
Renewable Energy Directive ou Directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables.

Voir aussi 
 , page d'homonymie

Homonymie d'acronyme